Сент-Ави — коммуна во Франции, департамент Дром
 Сент-Ави — коммуна во Франции, департамент Ланды
 Сент-Ави — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна
 Сент-Ави — коммуна во Франции, департамент Луар и Шер
 Сент-Ави — коммуна во Франции, департамент Пюи-де-Дом
 Сент-Ави — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Сент-Ави — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Бонвиль-э-Сент-Ави-де-Фюмадьер
 Сент-Ави-де-Тард
 Сент-Ави-ле-Повр